De 25e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 27 juli 1967. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Remi Van Vreckom, gevolgd door Hugo Hellemans en Jozef Boons.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1967